Santuário
Santuário (xintoísmo)
 Santuário ecológico
Sanctum, filme australiano traduzido no Brasil como Santuário

Localidades

Santuário (Conselheiro Lafaiete)

El Santuario

 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos